Crinoniscus är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Perez 1900. Enligt Catalogue of Life ingår Crinoniscus i familjen Crinoniscidae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Cabiropidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Gråsuggor och tånglöss
Crinoniscus